Le Monde libre peut désigner :
 Le Monde libre, une holding de presse française qui détient 72,5 % du Groupe Le Monde et 99 % de l'hebdomadaire L'Obs.

Notes et références

Voir aussi 
 Monde libre